Александар Цвјетковић (1958) хрватски је глумац.

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
|-
|2018.|| Чиста љубав || Едитин муж
|-
|2014. - 2015.|| Ватре ивањске || Петар Колар 
|-
|2013. - 2014.|| Тајне || Иван Франић 
|-
|2013.|| Ружа вјетрова || Златан Шкарица
|-
|2011.|| Стипе у гостима || професор Летинић
|-
|2007.|| Битанге и принцезе || Винко Могућност
|-
|2006.|| Наша мала клиника || 
|-
|2006.|| Балкан Инц. || Марко Ченс Прилика 
|-
|2006.|| La mogile cinese || Франсо Смердуци
|-
|2004.|| Le stagioni del cuore || 
|-
|2002.|| Чаролија || Кирилов 
|-
|1980.|| Вило мисто || Рицо 
|-
|1981. || Непокорени град || 
|-
| 1988 || Dirty Dozen: The Series || стражар
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Сишчани
Хрватски глумци